, conhecido também como Kato-chan (Fukushima, 1 de Março de 1943) é um ator e comediante, membro do grupo de comédia (e antigo grupo musical, no qual tocava bateria) . Com esse grupo, participou do programa de televisão Hachijidayo, Zen'inshugo! de 1969 a 1985. 

É conhecido também pelo programa Kato-chan Ken-chan Gokigen TV, que esteve no ar entre 1986 a 1992, e que contava com a participação do também membro de The Drifters, Ken Shimura.

Juntamente com Ken Shimura, é considerado um gênio do humor e ainda hoje seu personagem Kato-chan é conhecido pela maioria dos japoneses. Atualmente é possível vê-lo em novelas, shows (alguns com Kouji Nakamoto e Bu Takagui) e diversos programas de televisão.

Suas frases 

 Kato-chan peh!
 Chotto Dakeyo... Antamo suki nee... ("Só um pouquinho... Você também gosta ein...")
 Ikariya ni... okorareta! ("Levei bronca... do Ikariya!")
 1, 2, 3, 4, yattaze Kato-chan! Gururito mawatte unko chinchin! ("1, 2, 3, 4, é isso aí, Kato-chan! Dando um giro, 'cocô pinto'!")
 ... saremashitanaa! Iya... Maitta maitta! ("foi feito/levado...! Poxa... Que coisa, que coisa!") - com Kouji Nakamoto
 Ore tachi... surukana? Wakarimasen. Pikka pikka no... 1 nensei! Bishi! ("Nós faremos...? Não sei. 'Pikka pikka' da... 1a. série! 'Bishi'!") - com Ken Shimura
 Itai no itai no tondeke! ("O que doí, o que dói, vá embora!")
 Hikkishi! ("Atchim!" - espirro)
 Doumo sunzurei (shitsurei) shimashita! ("Perdão, sinto muito!")
 5 byou mae! 4, 3, 2, 1! Deh! ("5 segundos! 4, 3, 2, 1! Deh!) - seguido de uma careta

Discografia 

Além dos LPs e CDs gravados com o grupo The Drifters, Kato gravou em solo:
 (1995) Rap Miyo-chan (single)
 (1995) Kato-chan no scatman (single)
 (1995) Zundoko densetsu
 (1996) Kato-chan no mini album
E juntamente com Kouji Nakamoto e Bu Takagui, também integrantes de The Drifters, formou uma banda chamada Kobucha Band, gravando:
 (1999) Kobucha rumba

Ligações externas 
Página do Kato-chan

Atores do Japão
Humoristas do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei